Nosferatu es una próxima película estadounidense de 2024, dirigida por Robert Eggers, producida por Eggers junto a Chris Columbus y Eleanor Columbus, y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Emma Corrin, Simon McBurney y Ralph Ineson. La cinta será producida y distribuida por Focus Features. La cinta se filma en Praga y Toronto a inicios de 2023.

Reparto 
 Bill Skarsgård como Conde Orlok
 Lily-Rose Depp como Ellen Hutter
 Nicholas Hoult como Thomas Hutter 
 Willem Dafoe como Profesor Albin Eberhart Von Franz 
 Emma Corrin como Anna Harding
 Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding
 Simon McBurney como Herr Knock
 Ralph Ineson como Dr. Wilhelm Sievers

Referencias

Enlaces externos 

Películas de 2024
Películas de República Checa
Películas de Estados Unidos